Die Abkürzung KVV steht für:
 Karlsruher Verkehrsverbund
 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
 die so genannten Kirchenväter
 Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
 Klitorisvorhautpiercing (vertikal)
 Verordnung über die Krankenversicherung in der Schweiz
 DE-KVV, UN/LOCODE von Salem (Baden)

Abkürzung